Альменно () может означать:

 Альменно-Сан-Бартоломео — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо (провинция).
 Альменно-Сан-Сальваторе — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо (провинция).